Mossamyrtjärn kan syfta på:
Mossamyrtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Mossamyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn